

События 

 14 марта — эмир Гранады Мухаммад III аль-Махлу вынужден отказаться от трона в пользу своего брата Насра I.
 Фес. Договор между Гранадой и Марокко о союзе против Кастилии и Арагона.
 Мариниды выбивают из Сеуты гранадцев.
 Альмерия и Альхесирас осаждены кастильцами.
 Сиерра де Гаусин. Гусман Добрый погибает во время рискованного налёта на окрестности Гранады.
 Сентябрь — Фердинанд IV Кастильский в первых числах этого месяца захватывает Гибралтар (Джабал Тарик — араб.).
 1309—1343 — Король Неаполя Роберт I.
Генрих VII Люксембургский признал союз трёх швейцарских кантонов.
13 сентября — подписан Сольдинский договор между Тевтонским орденом и Бранденбургом, по которому последний отказался от претензий на Восточное Поморье в обмен на 10 000 марок серебра.
 Жан де Жуанвиль публикует «Воспоминания сира де Жуанвиля или история Святого Людовика».
 Начало «авиньонского пленения» пап: резиденция глав католической церкви больше не в Риме, а в Авиньоне (вплоть до 1378).
 Остров Родос занимает орден иоаннитов.
 Чехи попросили Генриха согласиться на брак Яна Люксембургского с Элишкой.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1309 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1309 году
 5 мая — Карл II (король Неаполя).

См. также